Lübcke ist ein Familienname.

Bekannte Varianten sind Lubke, Luebke, Lübke, Lubcke, Luebcke, Lupke, Luepke, Lüpke und Lüpcke.

Namensträger 
 Andreas Kunz-Lübcke (* 1964), deutscher evangelischer Theologe und Hochschullehrer
 Angelina Lübcke (* 1991), deutsche Fußballspielerin
 Ernst Lübcke (1890–1971), deutscher Physiker
 Gustav Lübcke (1868–1925), deutscher Kaufmann, Kunstsammler und Museumsdirektor
 Kenny Lübcke (* 1966), dänischer Sänger
 Poul Lübcke (* 1951), dänischer Philosoph und Hochschullehrer
 Sybill Buitrón Lübcke (* 1969), deutsche Politikerin (CDU)
 Walter Lübcke (1953–2019), deutscher Politiker (CDU)
 Wilhelm Lübcke (1882–1956), deutscher Gewerkschafter und Widerstandskämpfer

Weblinks 
 Lübcke bei genealogy.net

Siehe auch 
 Gustav-Lübcke-Museum
 Mordfall Walter Lübcke
 Lübke (Begriffsklärung)
 Lüpke

Familienname
Deutscher Personenname